M31 (латиницей) может означать:

 M31 (Галактика Андромеды) — крупнейшая галактика Местной группы
 M31 (граната) — американская кумулятивная винтовочная граната
 M31 (Нью-Йорк) (англ.) — маршрут Нью-йоркского городского автобуса.

См. также 
 М-31
 M/31